Петрешти има више значења:

 Петрешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Петрешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Петрешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Петрешти (Петрешти), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Петрешти (Корбиј Мари), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Петрешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Петрешти (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Петрешти (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Петрешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Петрешти (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Петрешти (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Петрешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Петрешти (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Петрешти (Сату Маре), општина у округу Сату Маре у Румунији